Компиляция ():

 Компиляция (аниме) — аниме-фильм, смонтированный из аниме-сериала.
 Компиляция (литература) — сочинительство на основе чужих исследований или произведений (литературная компиляция) без самостоятельной обработки источников; также работа, составленная таким методом. Отличается от плагиата, когда речь идёт о произведениях (обзорах, очерках, монографиях), требующих привлечения большого числа источников (например, в энциклопедических статьях, биографической литературе, трудах по генеалогии и т. п.).
 Компиляция (музыка) — сборник или альбом, в который включают музыкальные записи на определённую тему (хит-парады, музыкальные композиции определённого стиля либо эпохи, композиции одного исполнителя разных лет или из разных альбомов); также — способ составления музыкального произведения из уже существующих тем; в ряде случаев то же, что попурри.
 Компиляция (программирование) — трансляция программы, составленной на исходном языке высокого уровня, в эквивалентную программу на низкоуровневом языке, близком машинному коду (абсолютный код, объектный модуль, иногда на язык ассемблера), выполняемая компилятором.

Примечания